Good Enough – singolo degli Evanescence del 2007
Good Enough – album di Ola Svensson del 2007